Los Reyes del cuarteto es un grupo musical argentino, formado a principios de 2002 en la ciudad de Junín. Comenzaron con un repertorio que era exclusivamente para consumo en bailes de jubilados y cenas de gente mayor, ya que por ese entonces el país se encontraba en una etapa en que en la zona de Junín solo habían quedado este tipo de bailes. Su música abarca diversos géneros como la cumbia, el fox-trot, el pasodoble, el tango y, fundamentalmente, el cuarteto. La agrupación está liderada por el acordeonista Julio «Grillo» Núñez.<ref>

Historia
El creador y fundador de la banda es Julio "Grillo" Núñez (acordeonista, tecladista y director).
Comienzan tocando en mayo de 2002, formación de 4 integrantes en sus inicios.
El primer cantante fue Jorge «Cucuta» García, pero a principios de 2004 abandonó el grupo y se sumó Gonzalo Moyano. En agosto de 2005 grabaron su primer trabajo discográfico, Volumen I, que incluye los temas «Apareciste tú» y una versión en cuarteto del clásico de rock «Él anda diciendo», de Sueter. Ya por ese entonces la banda estaba integrada por siete miembros. Siempre al final de sus álbumes, incluían algún pasodoble, fox-trot o valses.

En 2006, publicaron su siguiente álbum, Volumen II, donde está incluida la canción «Onda Cuartetera», como invitado estaba Cucuta cantando la composición titulada «Viejos chotos, pibes chetos». 

En 2007 salió Volumen III, donde ya se suma a la banda la voz de Mauro Crosetto, quien interpreta «Te veo mañana».

A fines de 2008, lanzaron Volumen IV, disco que contiene  «El ring tone» y «Piel de azúcar». Es el último disco en el que participó Crosetto, quien se retiró a fines de 2009, cuando se editó Volumen V, para el que ingresó Guillermo «Karufla» Ortellado como cantante que pone su voz al tema «Pereces feliz» junto a Jorge "Toro" Quevedo como invitado especial. Junto con Volumen V, se publicaron un Dvd y un CD en vivo grabado en la ciudad de Junín en abril de 2009.

A partir de 2010, las voces de la banda son Gonzalo Moyano (voz original desde los comienzos) y Franco Petrella. A mediados de 2011 salió Los Reyes del Cuarteto – en Vivo 2011, grabado en dos recitales en General Pico (en la provincia de La Pampa) y Elortondo (en la provincia de Santa Fe). El disco incluye temas como «Un gusto a mujer» y «Bailando con la Carla».

En 2011, se sumó un acordeonista, ya que Julio "Grillo" Núñez había dejado su instrumento para ocuparse de los teclados y la dirección. A fines de 2013 editaron Volumen VII: El más buscado, que contiene, entre otros, los temas «Aparentemente» y «Jenny».

En 2014 publicaron La octava maravilla, álbum grabado en vivo en Mendoza.

En 2017 sale su noveno trabajo "Cosas nuestras" que es el último material en forma física (CD), de aquí en adelante todo en forma digital. Este disco está compuesto en su totalidad pro canciones propias y que incluye ell tema "Quien mas que tú" junto a Damián Córdoba.

En 2018 con un cambio después de muchos años en las voces entran como cantantes Luciano "El Galgo" Castro y Guillermo "Chicharra" Bottega y sale el décimo disco: "Evolución" que incluye "Mala noche" y una versión en cuarteto del cover "Lloviendo estrellas".

En 2020 con la mitad de los temas grabados en vivo y la mitad en estudio sale el disco n°11 "De caravana con Los Reyes" que incluye el tema con el mismo nombre del disco y una versión en vivo del cover La mejor versión de mi

En 2021 sale un tema single homenaje a Fabián Show "Volveras a mi cama" con un video donde interactúa post mortem de Fabian Show y los músicos de Los Reyes. También para fin de ese año sale un enganchado de 45 minutos que se titula "A bailar que se acaba el mundo" que contiene 26 canciones de cuarteto característico de los años 70 y 80.

Integrantes

Discografía
 Volumen I (2005)
 Volumen II (2006)
 Volumen III (2007)
 Volumen IV (2008)
 Volumen V*  (2009)
 Los Reyes del Cuarteto – en Vivo 2011 (2011)
 Volumen VII: El más buscado (2013)
 La octava maravilla – en Vivo Mendoza (2014)
 Cosas nuestras*  (2017)
 Evolución (2018)
 De caravana con Los Reyes (2020)
 A bailar que se acaba el mundo (2021)
 Volverás a mi cama (ft Fabian Show) single (2021)

Referencias

Enlaces externos

Grupos de música formados en 2002
Grupos de cuarteto
Grupos de música de Junín